Schmoeckel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schmoeckel (1931–2013), Ingenieur, Hochschullehrer an der TU Darmstadt
 Ernst Schmoeckel (1900–?), deutscher Bankdirektor und Präsident der Industrie- und Handelskammer 
 Mathias Schmoeckel (* 1963), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Reinhard Schmoeckel (* 1928), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Schmökel